

Série de véhicules ferroviaires de la SNCF 

 Z 200, fourgons automoteurs, sur la ligne Saint-Gervais-Vallorcine en Haute-Savoie.
 Z 200, chasse-neige automoteurs à traction électrique, sur la ligne de Cerdagne dans les Pyrénées-Orientales.